Le secret de famille est une expression courante et un concept de psychologie, qui désigne une chose traumatisante cachée de manière perpétuée au cours des générations dans une tradition familiale.

Fiction 

 1937 : Secrets de famille (A Family Affair), film américain, premier volet de la série Andy Hardy avec Mickey Rooney ;
 1987 : Secret de famille, téléfilm de Jerrold Freedman ;
 1991 à 1994 : Secrets de famille, jeu télévisé québécois animé par Martin Drainville, puis par Jacques Auger ;
 1992 : Secret de famille, feuilleton télévisé de Hervé Baslé avec Paul Crauchet ;
 1997 : Secrets de famille (Deep Family Secrets), téléfilm américain d'Arthur Allan Seidelman ;
 2000 : Secrets de famille (Laços de Família), feuilleton télévisé brésilien écrit par Manoel Carlos ;
 2001 : Secrets de famille (Familjehemligheter), film suédois-norvégien de Kjell-Åke Andersson ;
 2004 : Secret de famille, bande dessinée de la série Tendre Banlieue ;
 2005 : Secrets de famille (Keeping Mum), film britannique de Niall Johnson ;
 2008 : Secret de famille, pièce de théâtre d'Éric Assous ;
 2019 : Secrets de famille, film de Julien Dalle ;
 2021 : Secret de famille, film de Cristiane Oliveira.

Homonymie de titre